Джуна:
 Джуна (1949—2015) — советская и российская писательница, известная также как целитель и астролог.
 «Джуна» — российский телесериал.
 Джуна — небольшой город и супрефектура в Чаде.

См. также 
 Джуно